Phenom — многоядерный центральный процессор фирмы AMD, который предназначался для использования в стационарных персональных компьютерах. Под данной маркой выходили двух-, трёх- и четырехъядерные процессоры, базирующиеся на архитектуре K10.

Модельный ряд

Трёхъядерные процессоры

Четырёхъядерные процессоры

Ссылки 
 AMD Phenom на официальном сайте AMD

Примечания 

Микропроцессоры фирмы AMD
X86
Многоядерные процессоры